Petrophora är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1811. Petrophora ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Petrophora